

Wydarzenia 

 koniec pierwszej wojny syryjskiej między Ptolemeuszem II a Antiochem I
 kapłan Manethon spisał po grecku kroniki Egiptu i potwierdzł dane Herodota (kroniki zaginęły ale znamy je z odpisów).

Urodzili się 
 Aratos, strateg Związku Achajskiego, zdobył Korynt